Het taekwondotoernooi in de klasse tot 49 kilogram voor vrouwen op de Olympische Zomerspelen 2016 vond plaats op woensdag 17 augustus 2016. Regerend olympisch kampioene was Wu Jingyu uit China; zij kwam tijdens deze Spelen in actie en kon derhalve haar titel verdedigen. De taekwondoka's vochten in een knock-outsysteem, dat na drie rondes in een finale uitmondde. Elke taekwondoka die van een van de finalisten verloor werd geplaatst in een herkansing; de verliezers van de halve finales vochten tegen de winnaars van deze herkansingen, wat twee bronzen medailles opleverde.

Toernooischema

Hoofdtoernooi 
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 - Engelse versie
| RD1=Eerste ronde
| RD2=Kwartfinale
| RD3=Halve finale
| RD4=Finale
| team-width=175

| RD1-seed01= 13
| RD1-team01=  Andrea Kilday
| RD1-score01= 5
| RD1-seed02= 4
| RD1-team02=  Iris Sing
| RD1-score02= 7
| RD1-seed03= 5
| RD1-team03=  Itzel Manjarrez
| RD1-score03=9
| RD1-seed04= 12
| RD1-team04=  Rosa Keleku
| RD1-score04=5
| RD1-seed05= 9
| RD1-team05=  Patimat Abakarova
| RD1-score05= 2
| RD1-seed06= 8
| RD1-team06=  Tijana Bogdanović
| RD1-score06= 3
| RD1-seed07= 1
| RD1-team07=  Wu Jingyu
| RD1-score07=10
| RD1-seed08= 16
| RD1-team08=  Huang Huai-hsuan
| RD1-score08=1
| RD1-seed09= 15
| RD1-team09=  Maria Andrade
| RD1-score09= 6
| RD1-seed10= 2
| RD1-team10=

Herkansingen 

Vrouwen 49